Mustakarta kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mustakarta (ö i Egentliga Finland), Nystadsregionen, 
 Mustakarta (ö i Satakunta), Raumo, 

Robotskapade Finlandförgreningar